Route nationale 666, en France
 Route nationale 666 (N666), en Belgique